Усаче́нко — українське прізвище.

Відомі носії:
 Усаченко Віктор Єгорович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Усаченко Лариса Михайлівна — народний депутат України 4-го скликання.

Українські прізвища
Прізвища на -енко